Крокоди́л (Crocodylia, или Loricata) — представитель отряда водных пресмыкающихся.

Слово имеет также следующие значения:
 Крокодил — естественная негеральдическая гербовая фигура.
 «Крокодил» — сатирический журнал в СССР и России.
 «Крокодил» — софизм (логический парадокс).
 Крокодил — игра, построенная на ассоциациях.
 Шоу на телеканале «МУЗ-ТВ» по мотивам одноимённой игры.
 «Крокодил» — сленговое название наркотика дезоморфина.

Техника 
 Крокодил (зажим) — металлический зажим для фиксации или временного соединения
 Крокодил (локомотив) — тип электровозов
 «Крокодил» — огнемётный вариант танка «Черчилль» времён Второй мировой войны
 «Крокодил» — вертолёт Ми-24
 «Крокодил» — бронетранспортёр (вообще и БТР в частности)
 Крокодил (самолёт) — агитационный самолёт, выполненный на основе пассажирского самолёта АНТ-9 в 1935 году.
 Крокодил (подводная лодка) — подводная лодка Российского Императорского флота.

Литература 
 «Крокодил» — рассказ русского писателя Ф. М. Достоевского
 «Крокодил» — сказка в стихах русского писателя Корнея Чуковского
 «Крокодил» — роман (1990) русского писателя, литературоведа, философа В. К. Кантора

Фильмы 
 Девочка и крокодил — СССР, 1956.
 Крокодил Гена — советский кукольный мультфильм 1969 года
 Данди по прозвищу «Крокодил» — Австралия, 1986
 Крокодил Данди 2 — США—Австралия, 1988
 Крокодил Данди в Лос-Анджелесе — США—Австралия, 2001
  — Италия, 1989
  — Италия, 1990
 Крокодил — США, 2000.
 Крокодил 2: Список жертв — США, 2002.
 Крокодил — Австралия—США—Великобритания, 2007.
 Крокодил — эпизод (2017) 4-го сезона сериала «Чёрное зеркало».

Прочее 
 «Река Крокодилов» — название реки Лимпопо в Южной Африке на языке африкаанс.
 «Крокодилы в канализации» — популярная в США городская легенда
 Крокодилы в произведениях Корнея Чуковского

См. также 
 Аллигатор (значения)

Примечания